Микропрограмма
 Прошивка (металлообработка) ()
 Прошивка (фильм)
 '''Встроенное программное обеспечение